Sellhof steht für:

 Sellhof (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil der Marktgemeinde Kirchberg am Wechsel im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 eine historische Bezeichnung des Stadtteils Selhof der Stadt Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen